Ricardo Latcham se puede referir a: 
 Ricardo Eduardo Latcham Cartwright (1869-1943), arqueólogo, etnólogo y folclorista chileno.
 Ricardo Antonio Latcham (1903-1965), escritor e historiador chileno.